de Franse benaming voor de Vlaamse stad Gent.
 Gand (planeet), een planeet uit de Star Wars-reeks.
 Gand (ras), een fictief ras van deze planeet
 Gand (Italië), (Italiaans Ganda), een dorp in Zuid-Tirol